ПСП — абревіатура:
 Програма сприяння Парламенту (Україна)
 Прогресивна соціалістична партія (Ліван)
 Прогресивна соціалістична партія (Україна)
 Партія свободи і прогресу (Білорусь)
 Польська соціалістична партія (Польща)